Museo delle armi antiche – a Martinsicuro (TE)
 Museo delle armi antiche – a San Marino